Campionii en-titre Neal Skupski și Desirae Krawczyk i-au învins pe Matthew Ebden și Samantha Stosur în finală cu 6–4, 6–3 câștigând titlul la dublu mixt la Campionatele de la Wimbledon din 2022.

Aceasta este prima ediție a evenimentului de dublu mixt de la Wimbledon care cuprinde 32 de echipe în loc de 48 și, ca rezultat, cinci runde în loc de șase.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Mixed Doubles draw

Mixt
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022